Chapo o El Chapo puede referirse a:

 Chapó o Chapeau, expresión de admiración y respeto de origen francés;
 Lago Chapo, situado en Llanquihue, Chile;
 Chapo bebida peruana a base de plátano
 Chapo Comida típica de la sierra ecuatoriana preparada sobre la base de la máchicha
 El Chapo, una serie de televisión de 2017 producida por Netflix sobre la vida de Joaquín «Chapo» Guzmán

Personas 
 Joaquín «Chapo» Guzmán (1957-), narcotraficante mexicano;
 Edwin «Chapo» Rosario (1963-1997), boxeador puertorriqueño;
 El «Chapo» de Sinaloa (1976-), cantante regional mexicano.